Čapkovič ist der Familienname folgender Personen:
 Ján Čapkovič (* 1948), tschechoslowakischer Fußballspieler
 Jozef Čapkovič (* 1948), tschechoslowakischer Fußballspieler
 Kamil Čapkovič (* 1986), slowakischer Tennisspieler